Князь Иван Александрович Звенигородский (? — ) — наместник и воевода. Сын звенигородского князя Александра Фёдоровича. Имел трёх братьев: князей Глеба, Фёдора и Евлаха Александровичей.

Биография 
В 1451 году, при приближении к Оке ногайского царевича Мазовши, сына Седи-Ахматова, великий князь Василий II Васильевич Тёмный приказал князь Ивану Александровичу стоять на Оке и препятствовать переправе татар через реку, но Звенигородский, увидев татар, перепугался и бежал со всеми полками, очистив путь неприятелю.

В 1463 году псковитяне после размолвки с великим князем, разгневанным на них за изгнание его наместника, получили разрешение избрать нового князя-наместника. Выбор псковитян пал на князя Ивана Александровича, которого они приняли и с честью посадили на княжение. Находясь наместником Пскова, заключает мирный договор с рижским магистратом (1463). Отправляет посла в Юрьев для заключения мира с епископом и жителями (1464).

В 1464 году вместе со степенным посадником, заложил новый деревянный город на р. Сини и назвал его Красным городцом, а в следующем году, также вместе с посадником, поставил в нём деревянную стену.

Осенью 1466 года вопреки просьбам псковитян уехал в Москву.

Псковитяне снова просят великого князя прислать его к ним, но безуспешно, так как он в этом году умирает († 1476) в Страстную пятницу во Владимире.

Оставил двоих сыновей: Ивана Звенца и Василия Ноздроватого.

Литература 
 Полное собрание российских летописей. IV, 147, 222, 224—229, 253; V, 34, 270; VI, 179, VIII, 123.
 
 Звенигородский Иван Александрович. // Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. / Сост.: Г. А. Власьев. — Т. 1. Князья Черниговские. — Ч. 1. — : Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг, 1906. — С. 557.

Иван Александрович
Военачальники Русского государства
Воеводы
Основатели городов